Ла-Мотт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор
 Ла-Мотт () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар
 Ла-Мотт - шт. Міссурі, США.